Сойлу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сойлу, Ипек (род. 1996) — турецкая теннисистка.
 Сойлу, Суат (род. 1960) — турецкий шахматист.
 Сойлу, Сулейман (род. 1969) — турецкий политик.